Новолуча́нская — название улиц в различных населённых пунктах.

Россия 
 Новолучанская улица — улица в Великом Новгороде.
 Новолучанская улица — улица в Москве (Рублёво).